URD ou urd peut désigner :

Code 
urd est un code qui peut désigner :
 urd, l’Ourdou, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Partis politiques 
 Union Républicaine pour la démocratie, un parti politique ivoirien ;
 Union pour la république et la démocratie, un parti politique malien ;
 Union pour le renouveau démocratique, un parti politique sénégalais ;
 Union républicaine démocratique, groupe parlementaire sous la Troisième République française.

Autres 
 Urd, une divinité nordique ;
 Urd, un magazine féminin norvégien ;
 URD Rennsport, une écurie allemande de sport automobile ;
 Usenet Resource Downloader.